Beyneu kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Beyneū Aūdany, distrikt, Mangghystaw, 
 Beyneu (ort i Kazakstan), Mangghystaw, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar